Стефани Харт-Роджерс (, ) — британская порноактриса, лауреатка премии XRCO Award.

Биография 
Родилась 27 декабря 1965 года в Брайтоне. Первоначально работала няней в детском саду, затем начала карьеру гламурной софткор-модели.

В хардкорных фильмах начала сниматься в 1991 году, в возрасте около 26 лет. Снималась для таких студий и продюсеров, как Private, Odyssey, Evil Angel, Elegant Angel, VCA и Mike Hott. Кроме того, работала ведущей на канале Bluebird.TV.

В 1994 году получила премию XRCO Award в номинации «лучшая групповая сцена» за Buttman's British Moderately Big Tit Adventure вместе с Джои Силверой, Рокко Сиффреди и Джейни Ламб.

Так как снималась даже в достаточно зрелом возрасте (последний фильм с участием актрисы 40+ Fun 1 вышел в 2016 году, когда ей был 51 год), считается актрисой MILF. За карьеру снялась в 33 фильмах.

Награды

Избранная фильмография 
 Buttman's British Moderately Big Tit Adventure (1994)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Internet Adult Film Database (IAFD)

Порноактрисы Великобритании
MILF-порнография